Con puede referirse a:

 Con, como preposición.
 Con, parroquia de Cangas de Onís, concejo del Principado de Asturias, España.
 Idioma con, lengua hablada en el país de Laos.

También, con puede hacer referencia a:

 El código ISO 639-3 para el Idioma cofán.

Enlaces externos